Фалун (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Фалун — місто у Швеції, у лені Даларна.

Інше

 Фалунь Дафа — китайська система самовдосконалення душі та тіла.